

Geografia
 Sant'Ambrogio di Torino, comune italiano nella città metropolitana di Torino
 Sant'Ambrogio di Valpolicella, comune italiano in provincia di Verona
 Sant'Ambrogio sul Garigliano, comune italiano in provincia di Frosinone
 Sant'Ambrogio, frazione di Cefalù nella città metropolitana di Palermo
 Sant'Ambrogio, frazione di Trebaseleghe in provincia di Padova
 Sant'Ambrogio, frazione di Zoagli nella città metropolitana di Genova
 Sant'Ambrogio di Fiera, sobborgo di Treviso

Persone
 Sant'Ambrogio, padre e dottore della Chiesa, venerato dalla Chiesa cattolica, patrono di Milano;
 Ambrogio di Optina, santo della chiesa ortodossa russa;
 Ambrogio di Sarapul, santo della chiesa ortodossa russa;
 Sant'Ambrogio martire, patrono di Ferentino

Opere d'arte
 Sant'Ambrogio, poesia di Giuseppe Giusti
Sant'Ambrogio, dipinto di Giusto de' Menabuoi

Altro
 Contrada Sant'Ambrogio, contrada del Palio di Legnano
 Sant'Ambrogio, stazione della metropolitana di Milano

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Ambrogio
 Ambrogio (disambigua)